Poggio je součást názvu více míst:

 Francie:
 Poggio-di-Nazza – obec v departementu Haute-Corse
 Poggio-d'Oletta – obec v departementu Haute-Corse
 Poggio-Marinaccio – obec v departementu Haute-Corse
 Poggio-Mezzana – obec v departementu Haute-Corse
 Poggio-di-Venaco – obec v departementu Haute-Corse
 Santa-Maria-Poggio – obec v departementu Haute-Corse

 Itálie:
 Poggio a Caiano – obec v provincii Prato
 Poggio Bustone – obec v provincii Rieti
 Poggio Catino – obec v provincii Rieti
 Poggio Imperiale – obec v provincii Foggia
 Poggio Mirteto – obec v provincii Rieti
 Poggio Moiano – obec v provincii Rieti
 Poggio Nativo – obec v provincii Rieti
 Poggio Picenze – obec v provincii L'Aquila
 Poggio Renatico – obec v provincii Ferrara
 Poggio Rusco – obec v provincii Mantova
 Poggio San Lorenzo  – obec v provincii Rieti
 Poggio San Marcello – obec v provincii Ancona
 Poggio San Vicino – obec v provincii Macerata
 Poggio Sannita – obec v provincii Isernia